La Sainte Famille – film del 1903 diretto da Ferdinand Zecca e Lucien Nonguet
La Sainte Famille – film del 2019 diretto da Louis-Do de Lencquesaing